Königreich Slawonien steht für
 das mittelalterliche Regnum S(c)lavoniae, ein eigenständiges Territorium in der Ungarischen Krone, siehe Königreich Slawonien (Mittelalter).
 den Teil des Königreichs Kroatien und Slawonien ab dem 18. Jahrhundert, siehe Königreich Slawonien (1699–1918).